Jméno a příjmení František Štěpánek má více nositelů:

 František Štěpánek (podnikatel) (1953–2020) – český podnikatel, spolumajitel Sokolovské uhelné
 František Štěpánek (režisér) (1922–2000) – český divadelní režisér
 František Štěpánek (překladatel) (1891–?) – český inženýr, překladatel z francouzštiny, němčiny a angličtiny
 František Štěpánek (poslanec) (1872–1934) – český podnikatel, starosta Zlína, poslanec Moravského zemského sněmu v letech 1913–1918